

Codici 
 KRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kjevik, Kristiansand, Norvegia

Mineralogia 
 Krs – abbreviazione di kaersutite

Note